kfe – codice ISO 639-3 della lingua kota (India)